LInstitut supérieur des affaires (ISA), devenu MBA HEC,  était un établissement d'enseignement supérieur français situé sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines, dans le ressort de l'académie de Versailles). Ce programme a été créé en 1969 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) afin de proposer un troisième cycle d'enseignement supérieur des affaires, concurrent de l'INSEAD à Fontainebleau.

L'Institut supérieur des affaires a été placé à sa création sous le régime des écoles reconnues par l'État. Il délivrait un diplôme international visé par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Ce Master de 16 mois est accrédité MBA par l'Association of MBA (AMBA, Londres). Ensuite, l'État a créé le grade de master et le confère à l'ISA (arrêté du , renouvelé régulièrement).

La création de l'ISA a été consécutive à l'échec d'un projet de modification du programme de l'École des hautes études commerciales de Paris prenant modèle sur la Harvard Business School et de sa maîtrise en administration des affaires. L'Association des anciens élèves HEC, devenu depuis HEC Alumni, s'opposa initialement à ce projet. Il a alors été réalisé en créant un établissement ISA distinct, aux côtés de l'École des hautes études commerciales, sur le même campus. Dès 1970, une structure administrative, le Centre d'enseignement supérieur des affaires, a été créée pour rassembler l'École des hautes études commerciales, l'Institut supérieur des affaires et le Centre de formation continue de la CCIP. Cette structure a été ensuite rebaptisée en « Groupe HEC » en 1989. Les établissements HEC et ISA se sont progressivement rapprochés, en distinguant HEC grande école de HEC MBA (ISA). La marque HEC a ainsi pu gagner en réputation mondiale, bien positionnée sur tous les programmes de management : grande école, Masteres, MBA, PhD, .

L'arrêté du  fixant la liste des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master a  mis fin à toute polémique. HEC et ISA ont obtenu le même grade de master pour 4 ans, les 2 établissements étant cités dans la vague D de la même annexe du décret. La marque ISA a ensuite disparu au profit de MBA HEC.

Statut des anciens élèves ISA 

Les anciens élèves de l'Institut supérieur des affaires, généralement déjà titulaire d'un premier diplôme d'enseignement supérieur, d'une expérience professionnelle, et d'âge moyen de 26 ans lors de la scolarité, ont d'abord créé une association ISA pour les diplômés et un journal VISA qui ont respectivement fusionné avec l'Association des anciens élèves d'HEC et la revue HEC, en 1997. Tous les diplômés de l'ISA d'avant fusion sont aujourd'hui devenus diplômés d'HEC, répertoriés dans l'annuaire HEC Alumni et la revue HEC, avec le sigle distinctif MBA (année de promotion) par opposition à H (année de promotion). Les nouvelles promotions post fusion ont directement obtenu le MBA HEC dans un programme d'enseignement qui est progressivement passé du français à l'anglais. Les statuts d' HEC Alumni ont été actualisés pour permettre cette fusion. Les droits et devoirs sont statutairement identiques au sein d'HEC Alumni pour les diplômés des différents programmes d'HEC. Après l'approbation de la fusion des deux associations d'anciens élèves en 1997, le nouveau comité directeur d'HEC Alumni comptait 25 membres, avec 20 "HEC" et 5 "MBA". Dans les 5 "MBA" élus, 2 faisaient partie du bureau d'HEC Alumni: 
 Jean Marie Hennes (MBA 1980), Ancien Président, Association ISA ; Vice Président du bureau, Association HEC Alumni.
 Stéphane Barret (MBA 1986), Ancien Président, Association ISA ; membre du bureau, Association HEC Alumni.
  (MBA 1990), Ancien vice-président, Association ISA; membre du comité, Association HEC Alumni. 
 Jean Philippe Ravanel (MBA 1978), membre du comité, Association HEC Alumni.
 Martina Steinkulher (MBA 1995), membre du comité, Association HEC Alumni.

Autres anciens élèves connus 
 Laurent Alexandre (MBA 1990)
 Vincent Bastien (MBA 1972)
 Jean-Louis Borloo (MBA 1976)
 Christophe Chenut (MBA 1986),
 Hedwige Chevrillon (MBA 1984)
 Pierre Danon (MBA 1980)
 Rachida Dati (démissionnaire en cours d'année, non diplômée)
 Dominique Dord (MBA 1985)
 Hubert Gardas (MBA 1990), champion olympique en escrime
 Eric Janvier (MBA 1989)
 Patrick Leleu (MBA 1978)
 Frédéric Lordon (MBA 1987)
 (MBA 1992)
 Jean-Marc Patouillaud (MBA 1990)
 Perrine Pelen (MBA 1988)
 Bernard Ramanantsoa (MBA 1976)
 Xavier Romatet (MBA 1986)
 Olivier Sevillia (MBA 1990), président de la Fondation HEC
 Pascal Soriot (MBA 1986)
 Michel Vounatsos (MBA 1990)
 Alain Weill (MBA 1984)

Notes et références 

École française de commerce et de gestion habilitée master
Enseignement supérieur dans les Yvelines
Organisme fondé en 1969
Jouy-en-Josas